Santos kan syfta på:

 Santos Futebol Clube – en brasiliansk fotbollsklubb i Santos, São Paulo
 Santos FC, Kapstaden – en fotbollsklubb i Sydafrika
 Santos – tidigare (1978-1980) namn på ett dansband, se Martinez (musikgrupp)

Personer
 Santos betyder "heliga" eller "gudar".
 Álvaro Santos (1980- ), en brasiliansk fotbollsspelare
 Ricardo Santos (1987- ), en brasiliansk fotbollsspelare
 André Santos (1983- ), en brasiliansk fotbollsspelare
 Kelly Santos (1979- ), en brasiliansk basketspelare
 Juan Manuel Santos (1951- ), Colombias president sedan 7 augusti 2010
 Santos (fotbollsspelare) (1990–), en brasiliansk fotbollsspelare

Geografi

Brasilien 

 Santos, São Paulo, São Paulo,

Spanien 

 Santos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar